Суздалевка — название нескольких населённых пунктов:
 Суздалевка — деревня в Новодеревенском районе Рязанской области.
 Суздалевка — деревня в Хиславичском районе Смоленской области.